Beinn Bhàn bezeichnet:

Beinn Bhàn (Applecross), einen Berg auf der Applecross-Halbinsel, Schottland
Beinn Bhàn (Islay), einen Berg auf der Insel Islay, Schottland
Beinn Bhàn (Kintyre), einen Berg auf der Halbinsel Kintyre, Schottland
Beinn Bhàn (Lochaber), einen Berg in der Region Lochaber, Schottland